

Населені пункти та їхні частини
 Сломово — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сломово — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Сломово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Сломово — осада в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки